Станис — фамилия. Известные носители:

 Станис, Владимир Францевич (1924—2003) — советский и российский учёный-экономист.
 Станис, Райвидас (род. 1987) — литовский прыгун в высоту.